De lijst van medaillewinnaars op de Noorse kampioenschappen langlaufen bevat de medaillewinnaars op de diverse disciplines van de Noorse langlaufkampioenschappen. De eerste edities vonden plaats in 1909.

Mannen

Medaillewinnaars

10 km

15 km

17/18 km (afgevoerd)

30 km

Dubbele achtervolging/Skiathlon

50 km 

De 50 km vindt plaats met intervalstart, tenzij anders vermeld.

Individuele sprint

Teamsprint

3 x 10 km estafette 

KFF: 1e: Klassiek, 2e: Vrije Stijl, 3e: Vrije stijl
KKF: 1e: Klassiek, 2e: Klassiek, 3e: Vrije stijl

Vrouwen

Medaillewinnaars

5 km

10 km

15 km

Dubbele achtervolging/Skiathlon

20 km (afgevoerd)

30 km 

De 30 km vindt plaats met intervalstart, tenzij anders vermeld.

Individuele sprint

Teamsprint

3 x 5 km estafette 

KFF: 1e: Klassiek, 2e: Vrije Stijl, 3e: Vrije stijl
KKF: 1e: Klassiek, 2e: Klassiek, 3e: Vrije stijl

Noorwegen kampioenschappen
Sport in Noorwegen